Permeabilitet har flere betydninger: 
 Permeabilitet (elektromagnetisme) – indenfor elektromagnetismen er det graden af magnetiseringen af et materiale i respons til et udefrakommende magnetisk felt
 Permeabilitet (hydrodynamik) – i geologi og farmakologi er det et mål for gennemstrømligheden af et materiale. permeabiliten er en konstant i Darcys lov
 Permeabilitet (biologi) – gennemtrængeligheden af fx en cellemembran